Clegg ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Clegg (* 1955), britischer Wissenschaftsjournalist
 Edith Clegg (um 1885–nach 1923), britische Opernsängerin (Mezzosopran) 
 Hugh Armstrong Clegg (1920–1995), britischer Industrial Relations-Experte und Historiker der britischen Gewerkschaften
 Johnny Clegg (1953–2019), südafrikanischer Gitarrist, Sänger, Tänzer und Komponist
 Libby Clegg (* 1990), britische Leichtathletin
 Michael Clegg (* 1977), englischer Fußballspieler
 Michael Clegg (* 1957), US-amerikanischer Künstler, siehe Clegg & Guttmann
 Michael T. Clegg (* 1941), US-amerikanischer Genetiker
 Nick Clegg (* 1967), britischer Politiker
 Robin Clegg (* 1977), kanadischer Biathlet
 Samuel Clegg (1781–1861), britischer Ingenieur
 Stewart Clegg (* 1947), britisch-australischer Soziologe
 Thaddeus von Clegg, amerikanischer Uhrmacher
 Tom Clegg (1934–2016), englischer Regisseur
 Walter Clegg (1920–1994), britischer Politiker, Unterhausabgeordneter

Clegg ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clegg (North Carolina)
 Clegg (Texas)

Siehe auch:
 Clegg-Nunatakker, Nunatakker im Viktorialand, Antarktika
 Gleck